За́йденберг — фамилия.

Известные носители 
 Зайденберг, Борис Ильич (1929—2000) — советский актёр.
 Зайденберг, Виктор Лазаревич (род. 1949) — российский футбольный тренер, функционер.
 Зайденберг, Деннис (род. 1981) — немецкий хоккеист.
 Зайденберг, Дэниел (1906—1997) — американский виолончелист.
 Зайденберг, Теодор (1908—1986) — американский пианист.
 Зайденберг, Янник (род. 1984) — немецкий хоккеист.

См. также